Юсуп Овезов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в ауле Ходтилык Дарганатинского района Ташаузской области. Член КПСС.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1946 гг. — комсомольский и партийный работник в Туркменской ССР, первый секретарь ЦК ЛКСМ Туркмении, первый секретарь Ашхабадского областного комитета КП(б) Туркменистана, председатель Верховного Совета Туркменской ССР, аспирант Академии общественный наук при ЦК ВКП(б), партийный работник в Туркменской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Туркменской ССР 2-го созыва.

Умер после 1950 года.

Ссылки 
 Память народа 
 Овезов
 Овезов 
 Овезов 

Первые секретари ЦК ЛКСМ Туркменской ССР
Первые секретари Ашхабадского обкома КП Туркменской ССР
Председатели Верховного Совета Туркменской ССР
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 2-го созыва